kod IATA dla portu lotniczego Malta
 ostra białaczka szpikowa